

Saintes chrétiennes 
Voir

Titre 
 Marthe, roman français de Joris-Karl Huysmans (1876) ;
 Marthe, film français de Jean-Loup Hubert (1997) ;
 Marthe, film français de  Gaston Roudès (1920).

Personnages 
 Marthe, personnage du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne.

Pseudonyme 

 Mademoiselle Marthe, actrice et directrice à théâtre à de Saint-Domingue au .

Prénom

Voir aussi 

Homonymie de titre
Prénom hébraïque